

Руліха — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область
 Руліха — станційне селище, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область